Onna bezeichnet:

 Onna (L’Aquila), ein Stadtteil von L’Aquila in den Abruzzen
 Onna (Overijssel), ein Dorf in der Gemeinde Steenwijkerland in Overijssel (Niederlande)
 Onna (Vereinigtes Königreich), ein Ort im Vereinigten Königreich
 Onna (Japan), ein Ort in Japan
 Onna (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria

Onna ist ein weiblicher Vorname, vergl. Onno
 Onna White (1922–2005), kanadische Choreografin

Onna ist ein Familienname oder Namensteil:
 Román Hernández Onna (* 1949), kubanischer Schachspieler

Siehe auch:
 Ona